Estremo – in matematica, termine che indica un punto estremante o un estremo inferiore o superiore
 Estremo – ruolo del rugby
 Estremo – album di Jesto del 2008